Počátky je množné číslo slova počátek, název Počátky nese více sídel:

 Počátky, město v okrese Pelhřimov
 Počátky (Chotěboř), část města Chotěboř v okrese Havlíčkův Brod
 Počátky (Seč), část obce Seč v okrese Chrudim
 Počátky (Kraslice), část města Kraslice v okrese Sokolov
 Počátky (Čestice), část městyse Čestice v okrese Strakonice
 Počítky, obec s podobným  názvem stejného významu

v kultuře
 fiktivní obec, místo děje seriálu Doktoři z Počátků

Externí odkazy